Hället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hället, Borgå, Nyland, 
 Hället, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar